Василий Налимов: Налимов, Василий Васильевич (1910—1997) — российский философ и математик, профессор МГУ; сын Василия Петровича Налимова.
 Налимов, Василий Петрович (1879—1939) — коми этнограф, географ и писатель.